Martin Larsson (1910-1985) – politico svedese
 Martin Larsson (1967) – compositore svedese
 Martin Larsson (1973) – chitarrista svedese
 Martin Larsson (1974) – sceneggiatore svedese
 Martin Larsson (1979) – sciatore svedese